Sonogramm steht für

 ein mit Hilfe von Ultraschall erzeugtes Bild, siehe Sonografie
 Sonagramm oder Sonogramm, die grafische Darstellung eines Schallspektrums, siehe Spektrogramm#Sonagramm